Кефей (, Kepheús) може да се отнася за:

в древногръцката митология
 Кефей (Етиопия), син на Бел, цар на Етиопия, съпруг на Касиопея, баща на Андромеда.
 Кефей (Тегея), син на Алей, цар на Тегея в Аркадия, аргонавт.
 Кефей (Аркадия), син на Ликург, брат на аргонавт Анкай, участник в лова на Калидонския глиган.
 Кефей (Беотия), баща на Теспей.

други:
 Цефей (съзвездие)
 Кефей (лунен катер)